Lors de la saison 2008-2009, le FC Vaduz évolue en Super League et participe à la Coupe du Liechtenstein ainsi qu'à la Coupe UEFA. C'est la première saison de l'histoire du FC Vaduz dans la plus haute division suisse.

Effectif

Transferts

Arrivées

Départs

Calendrier

Championnat

et

et

Coupe du Liechtenstein 

Le FC Vaduz remporte une nouvelle fois la Coupe du Liechtenstein de football, en battant l'USV Eschen/Mauren en finale, au Rheinpark Stadion, sur le score de 2 buits à 1. Les buteurs sont Rudan et Fischer pour Vaduz, Memeti pour l'USV. C'est la  en Coupe du club qui accède ainsi à la Ligue Europa 2009-2010.

Coupe UEFA

Premier tour préliminaire

Lien externe 
Site Officiel du FC Vaduz

Saison du FC Vaduz
Vaduz
Championnat de Suisse de football 2008-2009